Юберки — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Бачумовского сельского поселения.

Название 
Название деревни происходит от мужского имени Юбер, что в переводе с удмуртского означает «скворец».

География 
Деревня расположена на высоте 172 м над уровнем моря.

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 25 человек (2010).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района